Saint Pierre de Vérone, dit Pierre Martyr (1205-1252), inquisiteur.
 Pierre Martyr d'Anguiera (1457-1526), humaniste espagnol.
 Pierre Martyr Vermigli (1499-1562), théologien protestant italien.